Bătrâni (sau varietăți ale sale) este un toponim românesc, care se poate referi la:

Localități 
 Bătrâni, Argeș
 Bătrâni, Prahova, reședința comunei cu același nume

Nume compuse 
 Brădeștii Bătrâni, Dolj

Diverse râuri 
 Râul Bătrâna (dezambiguizare)
 Râul Valea Bătrâna (dezambiguizare)
 Râul Bătrânu
 Râul Dealul Bătrân
 Râul Puțul Bătrân
 Râul Izvorul Bătrânei
 Râul Stânei Bătrâne

Altele 
 Peștera Bătrânului

Vezi și 
 Bătrânești (dezambiguizare)
 Bătrâneanu (nume de familie)
 Mircea cel Bătrân (dezambiguizare)
 Bătrâna, sat în județul Hunedoara, România

Nume proprii
Toponime românești